Mramor kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Mramor (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Mramor (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Topolovgrad, 
 Mramor (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,

Kosovo 

 Mramor (berg i Kosovo), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar